Cabo Verde é um disco da intérprete caboverdiana Cesária Évora editado em 1997.

Canções 
 "Tchintchirote"
 "Sabine Larga'm"
 "Partida"
 "Sangue de Beirona"
 "Apocalipse"
 "Mar Ê Morada de Sodade"
 "Bo Ê Di Meu Cretcheu" 
 "Coragem Irmon" (Coragem Irmão)
 "Quem Bô Ê"
 "Regresso"
 "Zebra"
 "Mae Velha"
 "Pe Di Boi"
 "Ess Pais" (Es País)

Nota

Ligação externo

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 1997